The Joy of Gunz (2003) Är Combichrists första album, albumet innehåller hård EBM musik.

Låtlista

Noise Collection Vol. 01 

Disk Två:

Musikalbum 2003